27 marca 2011 rozegrano mecz piątej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2010, HB Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2010, EB/Streymur. Pierwszy raz w historii puchar przypadł graczom z Eiði i Streymnes.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
2011 na Wyspach Owczych
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych